Industriestraße steht für:

Straßen
 Industriestraße (Köln), Straße in Köln, NRW, Deutschland
 Industriestraße (Leipzig), Straße in Leipzig, Sachsen, Deutschland
 Industriestraße (Trachau), Straße in Dresden, Sachsen, Deutschland
 Industriestraße (Wuppertal), Straße in Wuppertal, NRW, Deutschland

Verschiedenes
 Industriestraße (Quartier), Wohnquartier in Wuppertal, NRW, Deutschland
 Industriestraße (Gemeinde Enzersdorf), Häusergruppe in Enzersdorf an der Fischa, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich

Siehe auch
 Industriestraße Mitte, Industriestraße Nord